Иван Иванович Кабат (1812 — ) — русский врач, окулист, лейб-окулист императора Александра II, .

Биография 
Родился в 1812 году. Происходил из Венгерского дворянского рода; сын обер-офицера. 

В 1833 году окончил Петербургскую медико-хирургическую академию со степенью лекаря 1-го отделения и 25 августа был назначен ординатором 2-го военно-сухопутного госпиталя; в 1835 году получил звание медико-хирурга. Затем работал в войсках и неоднократно посылался в командировки для прекращения глазных эпидемий. В 1839 году устроил глазное отделение при Московском военном госпитале, которым заведовал в течение года.

В 1840 году был назначен старшим врачом 2-го военно-сухопутного госпиталя, а в 1847 году стал придворным окулистом («лейб-окулистом Высочайшего двора»), и оставался в этой должности вплоть до своей смерти. Как врач-окулист был известен современникам многими удачными глазными операциями.

В 1856 году знакомился с работой больниц и клиник Германии, Франции и Англии, привезя в Россию офтальмоскоп Либрейха. В 1861 году Военно-медицинская академия, где Кабат работал до 1869 года, избрала его своим почётным членом. В 1880-х годах состоял председателем Медицинского совета.

Действительный статский советник с 8 апреля 1851 года, тайный советник с 17 апреля 1870 года.

Владел имением в Фатежском уезде Курской губернии.

Умер  года. Похоронен на Новодевичьем кладбище; могила утрачена.

Библиография 
 Опыты применения гальвано-магнитного тока к лечению глазных болезней (, 1844)
 Проект об устройстве народных приютов для призрения больных и раненых во время войны (совместно с В. С. Сахаровым; , 1877)
 Записка об устройстве санитарных станций в военных округах (совместно с В. С. Сахаровым; , 1878)
 Красный крест на санитарных станциях в Славянске, на Кавказе и в Крыму в 1878 г. (, 1880).

Награды 

 орден Св. Станислава 4-й ст. (1836)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1855)
 орден Св. Анны 1-й ст. (1858; императорская корона — 1864)
 орден Св. Владимира 2-й ст. (1865)

Семья 
Жена, Александра Павловна (05.11.1822—08.10.1901). Их дети:
 Ольга Ивановна (1840—?)
 Павел Иванович (1841—1879) — полковник, командир 14-го Стрелкового батальона; был ранен при взятии Шипки и скончался спустя 15 месяцев от последствий ранения.
 Иван Иванович (1843—1902) — гофмейстер Высочайшего Двора, тайный советник и сенатор.
 Юлия Ивановна (1846—?), была замужем за В. Ф. Петрушевским.
 Александр Иванович (1848—1917) — финансист, действительный статский советник.
 Фаддей Иванович (1849—?)
 Владимир Иванович (1853—1858)

Примечания

Литература 
 
 
 Кабат Иван Иванович // Список гражданским чинам первых четырех классов. Исправлен по 10-е января 1873 года. Ч. 1. — С. 364—365.

Ссылки 
 

Офтальмологи Российской империи
Медики XIX века
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург), чьи могилы утрачены